Medici steht für:

 Medici, italienische Adelsfamilie (de’ Medici)
 Bank Medici, österreichische Privatbank
 Maserati Medici, ein Konzeptfahrzeug von Italdesign
 ein Markenname des britischen Automobilherstellers Leonard (Automobilhersteller)
 Die Medici – Herrscher von Florenz, italienisch-britische Fernsehserie

Médici oder Medici ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Médici (1897–1971), argentinischer Fußballspieler 
 Eduardo Medici, uruguayischer Segler
 Emílio Garrastazu Médici (1905–1985), brasilianischer Präsident 1969–1974

 Giancarlo Cornaggia-Medici (1904–1970), italienischer Degenfechter und Olympiasieger
 Giuseppe Medici (1907–2000), italienischer Politiker
 Mariuccia Medici (1910–2012), schweizerisch-italienische Schauspielerin
 Matías Médici (* 1975), argentinischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Villa Medici